Knife steht für:
 Knife (Band), eine deutsche Metal-Band
 The Knife, ein musikalisches Duo aus Schweden
 North Knife Lake, ein See in der kanadischen Provinz Manitoba
 North Knife River, ein Fluss in der kanadischen Provinz Manitoba
 South Knife River, ein Fluss in der kanadischen Provinz Manitoba
 Bayonet-Knife M7, ein Bajonett-Typ
 Wasp Knife, ein Messertyp
 Neck Knife, ein Messertyp
 Advanced Combat Knife, Prototyp eines Kampfmessers der Bundeswehr
 Gamma-Knife, ein Strahlentherapiegerät